Марасена () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-де-Гранада. Занимает площадь 5 км². Население — 21 097 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web Oficial Ayuntamiento de Maracena
 Datos sobre Maracena
 Maracena desde el Satélite

Муниципалитеты Гранады
Города Гранады